Edefors kan syfta på:

 Edefors socken – en socken ligger i Norrbotten 1890–
 Edefors landskommun – en tidigare kommun i Norrbottens län 1892–1970
 Edefors församling – en församling i Bodens pastorat i Lule kontrakt 1890–
 Edefors kyrka – en kyrkbyggnad i Harads by 1928–
 Edefors distrikt – ett distrikt i Bodens kommun och Norrbottens län 2016–
 Edefors laxfiske – en tidigare fiskeplats som låg på Laxholmen i Luleälven

Se även
 Harads – en tätort i Bodens kommun, och kyrkby i Edefors socken